Рудня:

 Ру́дня — в прошлом небольшое предприятие по выплавке железа.
 Рудня — железнодорожная станция Смоленского региона Московской железной дороги.
 Рудня — топоним:

Белоруссия

Брестская область 
 Рудня — деревня, Брестский район.
 Рудня — деревня, Бытенский сельсовет, Ивацевичский район.
 Рудня — деревня, Речковский сельсовет, Ивацевичский район.

Витебская область 
 Рудня — деревня, Дерновичский сельсовет Верхнедвинского района
 Рудня — деревня, Руднянский сельсовет Городокского района
 Рудня — деревня, Слободской сельсовет Лепельского района
 Рудня — деревня, Николаевский сельсовет Миорского района
 Рудня — деревня, Азинский сельсовет Полоцкого района
 Рудня — деревня, Фариновский сельсовет Полоцкого района
 Рудня — деревня, Альбрехтовский сельсовет Россонского района
 Рудня — деревня, Дворищенский сельсовет Россонского района
 Рудня — деревня, Краснопольский сельсовет Россонского района
 Рудня — деревня, Янковичский сельсовет Россонского района
 Рудня — деревня, Кохановский поселковый Совет Толочинского района

Гомельская область 
 Рудня — деревня, Рудненский сельсовет, Житковичский район
 Рудня — деревня, Новомарковичский сельсовет, Жлобинский район
 Рудня — деревня, Ворновский сельсовет, Кормянский район
 Рудня — деревня, Литвиновичский сельсовет, Кормянский район
 Рудня — деревня, Михалковский сельсовет, Мозырский район
 Рудня — деревня, Скрыгаловский сельсовет, Мозырский район
 Рудня — деревня, Слободской сельсовет, Мозырский район
 Рудня — посёлок, Озерщинский сельсовет, Речицкий район
 Рудня — деревня, Чирковичский сельсовет, Светлогорский район

Гродненская область 
 Рудня — деревня, Михалишковский сельсовет Островецкого района
 Рудня — деревня, Добровольский сельсовет Свислочского района
 Рудня — деревня, Хоневичский сельсовет Свислочского района
 Рудня — деревня, Войстомский сельсовет Сморгонского района

Минская область 
 Рудня — деревня, Дмитровичский сельсовет Березинского района
 Рудня — деревня, Ивенецкий сельсовет Воложинского района
 Рудня — деревня, Негорельский поселковый Совет Дзержинского района
 Рудня — деревня, Логойский сельсовет Логойского района
 Рудня — деревня, Плещеницкий поселковый Совет Логойского района
 Рудня — деревня, Швабский сельсовет Логойского района
 Рудня — деревня, Тальковский сельсовет Пуховичского района
 Рудня — деревня, Покрашевский сельсовет Слуцкого района
 Рудня — деревня, Прилепский сельсовет Смолевичского района
 Рудня — деревня, Шашковский сельсовет Столбцовского района
 Рудня — деревня, Руднянский сельсовет Червенского района

Могилёвская область 
 Рудня — деревня, Лебедянковский сельсовет, Белыничский район
 Рудня — деревня, Мощаницкий сельсовет, Белыничский район
 Рудня — деревня, Заволочицкий сельсовет, Глусский район
 Рудня — деревня, Коптевский сельсовет, Горецкий район
 Рудня — деревня, Боровицкий сельсовет, Кировский район
 Рудня — деревня, Лобжанский сельсовет, Климовичский район
 Рудня — деревня, Васьковичский сельсовет, Славгородский район
 Рудня — деревня, Гиженский сельсовет, Славгородский район
 Рудня — деревня, Городищенский сельский совет, Шкловский район

Населённые пункты со сходными названиями

Гомельская область 
 Новая Рудня — деревня, Добрынский сельсовет, Ельский район
 Старая Рудня — деревня, Староруднянский сельсовет, Жлобинский район
 Рудня Антоновская — деревня, Горбовичский сельсовет, Калинковичский район
 Рудня-Бартоломеевская — деревня, Нисимковичский сельсовет, Чечерский район
 Рудня Бронская — деревня, Запольский сельсовет, Рогачёвский район
 Рудня Бурицкая — деревня, Малиновский сельсовет, Лоевский район
 Рудня Викторинская — деревня, Кошелёвский сельсовет, Буда-Кошелёвский район
 Рудня Горбовичская — деревня, Горбовичский сельсовет, Калинковичский район
 Рудня-Гулева — деревня, Светиловичский сельсовет, Ветковский район
 Рудня-Дудичская — деревня, Ровковичский сельсовет, Чечерский район
 Рудня-Жигальская — деревня, Рудня-Маримоновский сельсовет, Гомельский район
 Рудня Журавлёва — деревня, Угловском сельсовет, Брагинский район
 Рудня Каменева — деревня, Страдубский сельсовет, Лоевский район
 Рудня Кошелёвская — деревня, Кошелёвский сельсовет, Буда-Кошелёвский район
 Рудня Лозовская — деревня, Рогинском сельсовет, Буда-Кошелёвский район
 Рудня-Маримонова — деревня, центр Рудня-Маримоновского сельсовета, Гомельский район
 Рудня-Нисимковичская — деревня, Нисимковичский сельсовет, Чечерский район
 Рудня-Ольховка — деревня, Чеботовичский сельсовет, Буда-Кошелёвский район
 Рудня-Прибытковская — деревня, Прибытковский сельсовет, Гомельский район
 Рудня-Споницкая — деревня, Ветковский горсовет, Ветковский район
 Рудня-Столбунская — деревня, Столбунский сельсовет, Ветковский район
 Рудня-Телешевская — деревня, Тереничский сельсовет, Гомельский район
 Рудня Удалёвская — деревня, Малиновский сельсовет, Лоевский район
 Рудня-Шлягина — деревня, Светиловичский сельсовет, Ветковский район

Гродненская область 
 Новая Рудня — хутор, Жодишковский сельсовет, Сморгонский район
 Старая Рудня — деревня, Гервятский сельсовет, Островецкий район
 Старая Рудня — деревня, Сольский сельсовет, Сморгонский район

Минская область 
 Рудня Пильнянская — деревня, Ивенецкий район

Могилёвская область 
 Глебова Рудня — деревня, Бобруйский район

Россия

Брянская область 
 Рудня — деревня, Дубровский район
 Рудня — деревня, Климовский район
 Рудня (Шуморовская Рудня) — деревня, Мглинский район
 Рудня (Рудня-Почепская) — деревня, Дмитровское сельское поселение, Почепский район
 Рудня — деревня, Бакланское сельское поселение Почепский район
 Рудня (Рудня-Деменка, Деменская Рудня) — бывшая деревня в Новозыбковском районе
 Рудня-Воробьёвка — деревня в Гордеевском районе

Волгоградская область 
 Рудня — посёлок городского типа, административный центр, Руднянский район

Воронежская область 
 Рудня — село в Воробьёвском районе

Псковская область 
 Рудня — деревня, Великолукский район, МО Борковская волость
 Рудня — деревня, Великолукский район, МО Пореченская волость
 Рудня — деревня, Невельский район, МО Голубоозерская волость
 Рудня — деревня, Себежский район, МО Себежское
 Рудня — деревня в Усвятском районе Псковской области, Калошинская волость.

Саратовская область 
 Рудня — село, Краснокутский район

Смоленская область 
 Рудня — город, административный центр, Руднянский район
 Рудня — деревня, Ершичский район
 Рудня — деревня, Духовщинский район
 Рудня — деревня, Велижский район
 Рудня — деревня, Хиславичский район
 Рудня — деревня, Демидовский район
 Рудня — деревня, Починковский район

Тверская область 
 Рудня — деревня в Жарковском районе
 Рудня — деревня в Западнодвинском районе

Населённые пункты со сходными названиями

Брянская область 
 Новая Рудня — деревня в Унечском районе Брянской области

Смоленская область 
 Новая Рудня — деревня, Хиславичский район, Смоленская область

Украина

Волынская область 
 Рудня — село, Рожищенский район
 Рудня — село, Старовыжевский район

Житомирская область 
 Рудня — село, Барановский район
 Рудня — село, Новинский сельский совет, Коростенский район
 Рудня — село, Полесский сельский совет, Коростенский район
 Рудня — село, Коростышевский район
 Рудня — село, Игнатпольский сельский совет, Овручский район
 Рудня — село, Руднянский сельский совет, Овручский район
 Рудня — село, Олевский район
 Рудня — село, Черняховский район

Киевская область 
 Рудня — село, Броварский район

Львовская область 
 Рудня — село, Самборский район

Ровненская область 
 Рудня — село, Дубровицкий район
 Рудня — село, Костопольский район
 Рудня — село, Радивиловский район

Сумская область 
 Рудня — село, Середино-Будский район

Хмельницкая область 
 Рудня — село, Летичевский район

Черниговская область 
 Рудня — село, Козелецкий район
 Рудня — село, Корюковский район
 Рудня — село, Репкинский район
 Рудня — село, Сосницкий район
 Рудня — село, Черниговский район

Населённые пункты со сходными названиями

Житомирская область 
 Бастова Рудня — село, Житомирская область, Емильчинский район
 Верхняя Рудня — село, Житомирская область, Овручский район
 Нижняя Рудня — село, Житомирская область, Овручский район
 Лесная Рудня — село, Житомирская область, Романовский район
 Новая Рудня — село, Житомирская область, Житомирский район
 Новая Рудня — село, Житомирская область, Лугинский район
 Новая Рудня — село, Житомирская область, Овручский район
 Рудня-Базарская — село, Житомирская область, Народичский район
 Рудня-Белковская — село, Житомирская область, Коростенский район
 Рудня-Быстрая — село, Житомирская область, Олевский район
 Рудня-Воробьёвская — село, Житомирская область, Малинский район
 Рудня-Гацковка — село, Житомирская область, Хорошевский район
 Рудня-Городецкая — село, Житомирская область, Радомышльский район
 Рудня-Городище — село, Житомирская область, Житомирский район
 Рудня-Городищенская — село, Житомирская область, Малинский район
 Рудня-Жеревцы — село, Житомирская область, Лугинский район
 Рудня-Замысловичская — село, Житомирская область, Олевский район
 Рудня-Ивановская — село, Житомирская область, Емильчинский район
 Рудня-Калиновка — село, Житомирская область, Малинский район
 Рудня-Каменка — село, Житомирская область, Народичский район
 Рудня-Николаевка (на старых топокартах неправильно подписана как Рудня-Николаевская) — село, Житомирская область, Емильчинский район
 Рудня-Озерянская — село, Житомирская область, Олевский район
 Рудня-Перганская — село, Житомирская область, Олевский район
 Рудня-Повчанская — село, Житомирская область, Лугинский район
 Рудня-Почта — село, Житомирская область, Житомирский район
 Рудня-Радовельская — село, Житомирская область, Олевский район
 Рудня-Ушомирская — село, Житомирская область, Коростенский район
 Рудня-Фасова (на старых топокартах подписана как Рудня-Фасовая) — село, Житомирская область, Хорошевский район
 Рудня-Хочинская — село, Житомирская область, Олевский район
 Рудня-Шляхова — село, Житомирская область, Хорошевский район
 Средняя Рудня — село, Житомирская область, Овручский район
 Старая Рудня — село, Житомирская область, Пулинский район

Киевская область 
 Рудня-Дымерская — село, Киевская область, Вышгородский район
 Рудня-Левковская — село, Киевская область, Иванковский район
 Рудня-Сидоровская — село, Киевская область, Иванковский район
 Рудня-Тальская — село, Киевская область, Иванковский район
 Рудня-Шпилевская — село, Киевская область, Иванковский район

Ровенская область 
 Рудня-Карпиловская — село, Ровненская область, Сарненский район

Хмельницкая область 
 Рудня-Новенькая — село, Хмельницкая область, Шепетовский район

Черниговская область 
 Грибова Рудня — село, Черниговская область, Репкинский район
 Енькова Рудня — село, Черниговская область, Сновский район
 Лизунова Рудня — село, Черниговская область, Репкинский район
 Новая Рудня — село, Черниговская область, Репкинский район
 Политрудня — село, Черниговская область, Городнянский район
 Старая Рудня — село, Черниговская область, Сновский район
 Угловая Рудня — село, Черниговская область, Репкинский район

Реки 
 Рудня — река в России, протекает в Московской и Калужской областях.
 Рудня — река в России, протекает в Мордовии и Нижегородской области.